Europamästerskapet i ishockey 1991 kan vara:

Europamästerskapet i ishockey för herrar 1991.
Europamästerskapet i ishockey för damer 1991.